MSLP steht für:
 den ICAO-Code für den Flughafen San Salvador in El Salvador
 Malawi Socialist Labour Party, malawische Partei

MSLP